Most Mariana Lutosławskiego – most zaprojektowany przez Mariana Lutosławskiego, zbudowany w 1909
 Pierwszy most Mariana Lutosławskiego w Lublinie – most zaprojektowany przez Mariana Lutosławskiego, zbudowany w 1908
 Most 700-lecia Lublina – most zbudowany w 2017